Влади́мир Сара́ев:
 Сараев, Владимир Васильевич (род. 1960) — российский спортивный функционер.
 Сараев, Владимир Зосимович (1936—2010) — советский футболист.